Ати, АТИ может означать:

Топонимы 
Франция
 Ати — коммуна в регионе Бургундия.
  — коммуна в регионе Йонна.
Прочие страны
 Ати — название в верхнем течении реки Галана.
 Ати — город в Чаде, столица региона и департамента Батха.
 Ати — село в Японии, расположенное в префектуре Нагано.

Прочее 
 АТИ — аббревиатура от асботехнические изделия.
 АТИ — Алматинский технологический институт, название Алматинского технологического университета (Казахстан) в 1966—1996 годах.
 ати — племя этнической группы аэта (Филиппинские острова).
 ати — устаревшее обозначение внесистемной единицы измерения давления: техническая атмосфера избыточного давления.
 Ати, Мамуду (род. 1988) —  актёр кино и телевидения.